Franciaország
Périgny, település Allier megyében
Périgny, település Calvados megyében
Périgny, település Charente-Maritime megyében
Périgny, település Loir-et-Cher megyében
Périgny, település Val-de-Marne megyében